Artigli – elementi a forma di uncino che si trovano all'estremità delle zampe della maggior parte dei mammiferi, uccelli ed alcuni rettili
 Artigli – album di Cristiano Malgioglio del 1981
 Artigli – personaggi dei fumetti DC Comics
 Artigli (The Uncanny), film del 1977 diretto da Denis Héroux
 Artigli (Strays), film TV del 1991 diretto da John McPherson

Pagine correlate 
 Artiglio (disambigua)